Seaforth är en ort i Jamaica.   Den ligger i parishen Parish of Saint Thomas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kingston. Seaforth ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Jamaica.

Terrängen runt Seaforth är varierad. Seaforth ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Seaforth.  Närmaste större samhälle är Morant Bay,  km sydost om Seaforth. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Parish of Saint Thomas